Il singolare del torneo di tennis Pacific Southwest Championships 1971, facente parte del Women's International Grand Prix 1971, non ha avuto nessuna vincitrice perché Rosie Casals e Billie Jean King hanno abbandonato contemporaneamente la partita (unico caso nella storia del tennis) sul punteggio di 6-6 per protestare contro il dislivello tra il montepremi assegnato agli uomini e quello assegnato alle donne.

Teste di serie 

 Billie Jean King (finale)
 Rosie Casals (finale)
 Kerry Melville (semifinali)
 Rosie Casals (semifinali)

 Judy Tegart Dalton (quarti di finale)
 Kerry Melville (quarti di finale)
 Val Ziegenfuss (terzo turno)
 Wendy Overton (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Pacific Southwest Championships 1971